

Sigle 
 SMH – Schnelle Medizinische Hilfe (assistenza medica veloce) – il servizio di soccorso sanitario della Deutsches Rotes Kreuz der DDR
 SMH – Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie (società svizzera di microelettronica e orologeria).

Codici 
 SMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sapmanga (Papua Nuova Guinea)